Morgan House ist der Name folgender im NRHP gelisteten Objekte:

 Morgan House (Arizona), ID-Nr. 87000746
 Morgan House (Indiana), ID-Nr. 83000140
 Morgan House (Kansas), ID-Nr. 04000367
 Morgan House (North Carolina), ID-Nr. 72000984
 Morgan House (South Carolina), ID-Nr. 01000312
 Morgan House (Tennessee), ID-Nr. 79002457